Юрий Асеев:
 Асеев, Юрий Алексеевич (1928—1995) — философ.
 Асеев, Юрий Сергеевич (1917—2005) — историк древнерусской архитектуры.